Шоста́к Ива́н Влади́мирович (4 сентября 1925, с. Маскивцы, Барышевский район Киевской области — 8 марта 2001, посёлок Черкизово Пушкинского района Московской области) — мастер народного творчества Украины.

Биография 
Родился 4 сентября 1925 года на Киевщине в семье известного мастера украинской народной декоративной живописи Ганны Собачко-Шостак. С 1932 года живёт с родителями в Черкизово. Учился в Черкизовской средней школе. В декабре 1942 года был призван Мытищинским РВК в армию. Воевал в составе Южного, 1-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. Освобождал Украину, Чехословакию. Закончил войну 14 мая 1945 года под Прагой. Демобилизован в декабре 1949 года.

После войны работал служащим в воинской части. 13 марта 1960 года в семье художника родился сын Владимир. После смерти матери в 1965 году продолжил её дело и традиции художественного творчества — стал художником. В своём творчестве он сохранил лучшие традиции украинской декоративной росписи. Иван Владимирович также писал картины, многие из которых были на военную тематику. В 1974 году Иван Владимирович Шостак — мастер народного творчества Украины был принят в Союз художников СССР. Вся его жизнь прошла в Черкизово. Умер 8 марта 2001 года. Похоронен на Черкизовском кладбище. Иван Владимирович был неоднократным участником многих международных выставок.

Награды 
Член Союза художников СССР, Золотая медаль на выставке «Киевщина».

Мнения 
 «Я преклоняюсь перед красотой солнечных цветов Ивана Шостака, который так умело и по-своему продолжает дело матери Ганны Собачко-Шостак. В его цветах жизни и душа нашего родного народа… Меня как народного художника увлекает творческий подвиг Ивана Шостака, который объединяет родителей и детей в нашем народном искусстве в бессмертии его традиций» (Анна Верес)

Литература 
 Б. И. Васнёв «Частица Руси», Евротекст, Москва, 2005 г.

Ссылки 
 Иван Владимирович Шостак

Художники Украины
Художники СССР
Черкизово (Пушкинский район)
Похороненные на Черкизовском кладбище